Karantaba kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Karantaba (ort i Central River), 
 Karantaba (ort i Jarra West), i regionen Lower River, 
 Karantaba (ort i Kiang West), i regionen Lower River,